Иоганн Бокхорст (нем. Johann Bockhorst, также Jan Boeckhorst, по прозвищу Langer Jan (Длинный Ян); 1604, Мюнстер — † 21 апреля 1668, Антверпен) — голландский художник эпохи барокко, уроженец Германии.

Жизнь и творчество 
Родился в зажиточной бюргерской семье. Отец будущего живописца, Генрих, был известным юристом, членом городского совета и в 1619—1627 годы — бургомистром Мюнстера. Мать Катарина Хельскамп была дочерью судьи. Прадед Иоганна — Альберт Бокхорст, также по профессии юрист — был бургомистром Мюнстера в 1568—1572 годы. Иоганн был вторым по старшинству из 12 детей в семье.

Иоганн в 1620 году окончил католическую гимназию в Мюнстере и на следующий год стал каноником собора св. Климентия в Виззеле. Однако священником он не стал, и в 1626 году начинается его творческая жизнь живописца.

Иоганн приехал в Антверпен, где поступил учеником в мастерскую Якоба Иорданса и Антониса ван Дейка. В 1626—1627 годах он являлся членом магистрата Брюсселя и занимал должность при таможенной службе на судоходном канале Брюссель-Виллерброк.

В 1633—1634 годах он становится членом антверпенской гильдии художников св. Луки. В это время Бокхорст много и тесно работал с Рубенсом. В 1635 году он работает в Мадриде над рубенсовским охотничьим павильоном Torre de la Parada, а также над триумфальной аркой Pompa Introitus Ferdinandi, посвящённой посещению Анверпена инфантом Фердинандом.

В 1637—1639 годах художник совершил поездку по Италии, жил в Риме, где вошёл в группу работавших там нидерландских и фламандских живописцев. Среди них мастер получил прозвище «Доктор Фауст»; своему другому «имени» среди современников — Длинный Ян — обязан необычайно высокому росту.

В 1640 году Бокхорст по просьбе Елены Фоурмен дописывает неоконченный скончавшимся Рубенсом портрет жены. К 1650 году Бокхорст уже один из наиболее известных мастеров антверпенской школы. В этом качестве его рекомендуют шведской королеве Кристине на должность придворного живописца.

В 1650—1660 годах он много писал для церквей и монастырей Южных Нидерландов, картины религиозного содержания его кисти сохранились в Брюгге, Генте и в Ло. Также мастер неоднократно наведывался в родной Мюнстер. В 1654 году он пишет алтарное полотно для собора св. Мартина в этом городе «Месса св. Мартина» (ныне в городской художественной галерее). Его кисти также принадлежит алтарное полотно собора св. Морица «Христос на кресте».

Художник писал также полотна на исторические темы, занимался иллюстрированием книг в открытой в Антверпене типографии. Будучи весьма востребованным живописцем располагал достаточными денежными средствами, чтобы собрать коллекцию художественных произведений, в первую очередь современных ему мастеров.

Сам Бокхорст редко подписывал свои произведения, в связи с чем некоторые из его полотен приписывались Рубенсу и ван Дейку, с которыми художник был дружен.

Похоронен в церкви св. Якова в Антверпене.

Имя Бокхорста носит одна из улиц Мюнстера.

Галерея

Литература 
 Maria Galen: Johann Boeckhorst: Gemälde und Zeichnungen. Baar-Verlag, Hamburg 2012. (Werkverzeichnis)
 Max Geisberg: Die Stadt Münster VI: Die Kirchen und Kapellen der Stadt außer dem Dom. Aschendorff Verl., Münster 1941 (= Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen 41, 6).
 Helmut Lahrkamp: Der «Lange Jan» — Leben und Werk des Barockmalers Johann Bockhorst aus Münster. In: Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde. Nr. 60, 1982, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens u.a., Aschendorff Verl., Münster, , S. 1-199.
 Jochen Luckhardt](Bearb.): Jan Boeckhorst 1604—1668. Maler der Rubenszeit. Rubenshaus Antwerpen 7.7. — 2.9.1990. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster 16.9. — 11.11.1990. Ausstellungskatalog, Freren 1990.
 Stadtmuseum Münster (Hrsg.): Johann Bockhorst — Der Maler aus Münster zur Zeit des Westfälischen Friedens. Ausstellungskatalog, Emsdetten 1998.
 Hans Vlieghe: Flemish Art and Architecture, 1585—1700. The Yale University Press Pelican Reader, New Haven 1998, ISBN 0-300-07038-1, S. 76-77, 95-96. (englisch)

Ссылки 

 Johann Bockhorst im Stadtmuseum Münster
 Jan Boeckhorst auf der Seite des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe mit Selbstporträt

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1604 году
Родившиеся в Мюнстере
Умершие 21 апреля
Умершие в 1668 году
Умершие в Антверпене
Художники Германии
Художники Фландрии
Художники барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)